

Лешня — річка в Білорусі, басейн Західної Двіни
 Лешня — річка в Білорусі, басейн Дніпра
 Лешня — село в Білорусі, Берестейська область, Кам'янецький район
 Лешня — село в Білорусі, Вітебська область, Верхньодвінський район

Лешня — село в гміні Сураж Білостоцького повіту Підляського воєводства

Див. також 
 Лешно (значення)
 Лешняке